Aftersun steht für:
 Aftersun (2006), ein britischer Fernsehfilm von Peter Lydon aus dem Jahr 2006 
 Aftersun (2022), ein britischer Film von Charlotte Welsh aus dem Jahr 2022